Por «calle de Hernani» o «calle Hernani» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de Hernani de la ciudad española de Bilbao;
la calle de Hernani de la ciudad española de Madrid; y
la calle de Hernani de la ciudad española de San Sebastián.